Thalasseleotris är ett släkte av fiskar. Thalasseleotris ingår i familjen Eleotridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Thalasseleotris